Тюша́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 670 км на південь від Парижа, 125 км на південний захід від Монпельє, 50 км на південний схід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 407 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 801,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тюшан на сайті французького Національного інституту географії
 Тюшан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тюшан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од